Die Saison 1995 des Volleyball World Grand Prix war die dritte Ausgabe des Wettbewerbs. Die USA gewannen zum ersten Mal den Titel. Die deutschen Frauen gewannen insgesamt nur zwei Sätze und schieden sieglos aus.

Modus 
In der Vorrunde traten acht Mannschaften an. Jede Woche fanden zwei Turniere mit vier Mannschaften parallel statt Die vier besten Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich für die Finalrunde, die nach dem Modus „jeder gegen jeden“ ausgetragen wurde.

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Vierte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde in Shanghai (Volksrepublik China) ausgetragen.

1995
Volleyballveranstaltung 1995